Ивашевское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Ильинского района Ивановской области с центром в селе Ивашево.

История 
Ивашевское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 41-ОЗ. В его состав вошли упразднённые Ивашевский и Нажеровский сельские округа (сельсоветы).

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Ивашевское сельское поселение на официальном сайте Ильинского муниципального района 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Ильинского района (Ивановская область)